Pike County Airport steht für:
 Pike County Airport (Kentucky), Flughafen in Pike County (Kentucky), Kentucky
 Pike County Airport (Ohio), Flughafen in Pike County (Ohio), Ohio
 McComb-Pike County Airport, Flughafen in McComb (Mississippi), Pike County (Mississippi), Mississippi